Краснода́рка — название населённых пунктов:

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Краснодарка — село в Красногвардейском районе.

Россия 
 Краснодарка — деревня в Павлоградском районе Омской области.

См. также 
 Краснодар